Häsler oder Haesler ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Haesler (* 1954), französischer Soziologe und Essayist
 Alfred A. Häsler (1921–2009), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Berthold Häsler (1909–1982), deutscher Altphilologe
 Christine Häsler (* 1963), Schweizer Politikerin (GPS)
 Eduardo Dos Santos Haesler (* 1999), deutsch-brasilianischer Fußballtorhüter 
 Heiderose Häsler (* 1953), deutsche Filmemacherin, Journalistin und Autorin
 Heinz Häsler (* 1930), Schweizer Mundartautor und Berufsoffizier;  von 1990 bis 1992 Generalstabschef der Schweizer Armee
 Luisa-Katharina Häsler (* 1989), deutsche Politikerin (CDU) 
 Otto Haesler (1880–1962), deutscher Architekt
 Rolf Häsler (* 1962), Schweizer Jazzmusiker
 Rudolf Häsler (1927–1999), Schweizer Maler
 Sandro Häsler (* 1966), Schweizer Jazzmusiker
 Sonja Häsler (* 1977), Schweizer Badmintonspielerin
 Walter Haesler (* 1926), Schweizer Psychotherapeut

Siehe auch:
 Haeseler
 Häßler
 Hesler